Тимощук — українське прізвище.
 Тимощук Анатолій Олександрович — футболіст.
 Андрій Тимощук — український кінорежисер. Був офіцером, продавцем, художником, журналістом, дизайнером.
 Тимощук Андрій Петрович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник під час російсько-української війни.
 Тимощук Борис Онисимович (1919—2003) — археолог, краєзнавець. Дослідник давньої історії східних слов'ян, історії Буковини.
 Тимощук Василь Іванович (1907—1970) — Герой Радянського Союзу.
 Тимощук Володимир Дмитрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Гриць (1882—1948) — український педагог, діяч УНДП. Делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Тимощук Дмитро Іванович (1919—2001) — Герой Радянського Союзу
 Тимощук Іван Вікторович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Кирило Володимирович (1992—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Марія — український важкоатлет. На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 17 років здобула срібло у ваговій категорії до 58 кг у сумі двоборства, золото в ривку та бронзу в поштовсі.
 Тимощук Михайло Іванович (1899—1921) — воїн УНР.
 Тимощук Михайло Петрович (1987—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Олександр Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Олександр Ігорович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тимощук Олексій Васильович (1981—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Павло Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Сергій Володимирович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Сергій Григорович (1972—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимощук Юрій Антонович (1941—2013) — український військовик, журналіст. Капітан 1-го рангу. Голова Севастопольської міської організації Спілки офіцерів України, заступник голови Конгресу українців Севастополя. Перший головний редактор газети Флот України.
 Фотій (Тимощук) — єпископ УАПЦ, в миру Пилип Тимощук.

Примітки 

Українські прізвища